CIE xyY  – modello matematico di spazio dei colori definito dalla Commissione internazionale per l'illuminazione
 sindrome 47,XYY  – anomalia cariotipica, nella quale è presente, oltre ai due cromosomi X e Y tipici del corredo normale maschile umano, un cromosoma soprannumerario Y